|-
| 174501 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174502 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174503 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174504 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174505 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174506 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174507 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174508 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174509 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174510 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174511 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174512 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174513 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174514 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174515 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 174516 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174517 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174518 - ||  || 8 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174519 - ||  || 9 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174520 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174521 - ||  || 24 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174522 - ||  || 22 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174523 - ||  || 22 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174524 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174525 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174526 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174527 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174528 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174529 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174530 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174531 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174532 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174533 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174534 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174535 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174536 - ||  || 8 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174537 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174538 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174539 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174540 - ||  || 12 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174541 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174542 - || 2003 FE || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174543 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174544 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174545 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174546 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174547 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174548 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174549 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174550 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174551 - ||  || 27 martie 2003 ||  || 
|-
| 174552 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174553 - ||  || 28 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174554 - ||  || 28 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 174555 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174556 - ||  || 30 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174557 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174558 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174559 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174560 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174561 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174562 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174563 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174564 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174565 - || 2003 HC || 20 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174566 - ||  || 28 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174567 ||  || 21 iunie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 174568 - ||  || 5 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174569 - ||  || 5 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174570 - ||  || 18 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174571 - ||  || 28 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174572 - ||  || 29 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174573 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174574 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174575 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174576 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174577 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174578 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174579 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174580 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174581 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174582 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174583 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174584 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174585 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174586 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174587 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174588 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174589 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174590 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174591 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174592 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174593 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174594 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174595 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174596 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174597 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174598 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174599 - ||  || 21 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174600 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-